BRX peut faire référence à :
 .

brx peut faire référence à :
 bodo, une langue tibéto-birmane de l’Inde.

Code